Csehország
 Přepychy, település a Pardubicei járásban
 Přepychy, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban